Ilustrados (Oświeceni) – określenie hiszpańskich wykształconych elit politycznych, którym dawał posłuch Karol III Burbon. Do tych elit należeli tacy ludzie jak: pisarz, prawnik i ekonomista Gaspar Melchor de Jovellanos, polityk i reformator Nicolás Fernández de Moratín, konstruktor i uczony Jorge Juan y Santacilia, czy inny uczony i polityk Antonio de Ulloa. Reprezentowali oni mniej radykalny i mało antykościelny nurt Oświecenia, znany w historiografii jako Oświecenie katolickie.

Po zmianie na politycznej scenie Hiszpanii na początku XIX wieku ta grupa spotkała się z szykanami ze strony monarchy absolutnego Ferdynanda VII i w dużej mierze wyemigrowała do Francji.

Zobacz też 
 Hiszpania Burbonów
 Karol III Burbon
 oświecenie katolickie

Hiszpania w XVIII wieku
Ludzie oświecenia